Limonka (лимонка), el diminutivo ruso de «limón», puede referirse a:
 Limonka, sello postal soviético de 1925;
 Limonka, periódico ruso, órgano oficial del Partido Nacional Bolchevique;
 Granada F-1, granada de mano soviética apodada limonka.